Das Herrendoppel der US Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Leander Paes und Radek Štěpánek. Im Finale besiegten Bob und Mike Bryan das Doppel Marcel Granollers und Marc López mit 6:3 und 6:4. Damit sicherten sie sich ihren fünften Titel bei den US Open und den 100. gemeinsamen Titel ihrer Karriere.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

 Einzelnachweise 

Herrendoppel
2014